Desa Jatimulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 110,98), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,91, long 110,48), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 110,72), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,76, long 110,13), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,67), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,54), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,59), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,33, long 111,15), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,60), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 112,11), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 111,58), 
 Desa Jatimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,27, long 113,23), 

Robotskapade Indonesienförgreningar